Cajueiro-bravo pode referir-se ao nome vulgar das seguintes plantas:

 Cajueiro-bravo-da-serra (Roupala complicata)
 Cajueiro-bravo-do-campo (Curatella americana)
 Pithecellobium lusorium
 Hyeronima alchorneoides

Desambiguação